Die Liste umfasst Angehörige der Gesellschaft zu Mittellöwen in Bern, von den Anfängen in der Mitte des 15. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.

Geschichte (Bern)